De marathon van Hamburg (sinds 12 juli 2010 officieel de Haspa Marathon Hamburg) is een jaarlijks, op de laatste of voorlaatste zondag van april, gehouden hardloopwedstrijd in Hamburg over de klassieke afstand van 42,195 km. Het evenement wordt georganiseerd door de Hamburger Leichtathletik-Verband. De eerste editie vond plaats in 1986. Tussen 1998 en 2005 kende het evenement naast de marathon ook een wedstrijd voor wheelers en skeelers. Met een miljoen toeschouwers behoort de marathon tot de meest bekeken marathons ter wereld. In 2009 werd het evenement door de IAAF opgenomen als Gold Label Road Race.

Met ruim 12.000 deelnemers in 2016 behoort de marathon van Hamburg bij de grootste marathons in Europa.

Parcoursrecord 
 Mannen: 2:04.47, Cyprian Kotut (), 2022
 Vrouwen: 2:17.23, Yalemzerf Yehualaw (), 2022

Winnaars

Marathon

Rolstoel

Handbike

Inlineskates

Top 10 snelste 
Met een gemiddelde tijd van 2:05.45,4 staat de marathon van Hamburg op de 14e plaats van snelste marathons ter wereld. Zie ook lijst van snelste marathonsteden.

(bijgewerkt t/m 2022)

Gefinishte deelnemersaantallen

Zie ook
 marathon van Berlijn
 marathon van Frankfurt
 marathon van Keulen
 marathon van Hannover
 Lijst van marathons in Duitsland